Maribaya (Karanganyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
Maribaya (Kramat), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
Maribaya (Lembang), heetwaterbronnen en park ten oosten van Lembang in de provincie West-Java

OOk:
Maribaya (BZN), single van BZN refererend aan een van de genoemde plaatsen
Maribaja, idem maar dan van The Cats